Джон Бротон (, ) — австралийский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Риди-Крик в Квинсленде, Австралия. В период с 1997 по 2008 год им было открыто в общей сложности 1026 астероидов.

11 апреля 2004 года Джон Бротон открыл околоземный объект 2004 GA1. Считается, что был первый околоземный астероид, который был открыт астрономом-любителем. Так же в число открытий Бротона также входит 2 кометы: P/2005 T5 (Бротон) и C/2006 OF2 (Бротон), которые были открыты им 3 ноября 2005 года.

Он стал одним из пяти астрономов в 2002 году завоевавших премию Планетарного общества Eugene Shoemaker Near-Earth Object Grants, которую он потратил на покупку ПЗС-камеры.

Бротон является разработчиком двух программ: первая — для поиска треков астероидов (scantracker), вторая — для анализа полученных данных (scanalyser).

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Брюс Спар
 Карл Хердженротер
 Душан Калманчок

Примечания

Ссылки 
 John Broughton 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Австралии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет